El apellido Zamacois puede hacer referencia a las siguientes personas:

Niceto de Zamacois y Urrutia (1820-1885), historiador y escritor español.
Elisa Zamacois y Zabala (1838-1915), soprano y actriz española.
Eduardo Zamacois y Zabala (1841-1871), pintor español.
Ricardo Zamacois y Zabala (1847-1888), actor español.
Miguel Louis Pascal Zamacoïs (1866–1955), escritor francés.
Joaquín Zamacois y Zabala (1869-?), compositor español bajo el seudónimo de J. Casamoz.
Eduardo Zamacois y Quintana (1873-1971), novelista español.
Joaquín Zamacois y Soler (1894-1976), compositor español.
Gloria Zamacois y Díaz (1897-1946), escritora española.